Cratere Phillips – cratere lunare
 Cratere Phillips – cratere su Marte